Iōannīs Liapīs –  monaco e arcivescovo ortodosso greco, con il nome di Geronimo II
 Michalīs Liapīs – politico greco